Camila Lilette Espinoza Bustos (Valparaíso, 19 de noviembre de 1993) es una periodista, conductora y modelo chilena.

Biografía
Participó en Miss Grand Chile 2019, en mayo de ese año en Santiago de Chile, quedando en el Top 11.

Es periodista de Mega, participando en el noticierto Meganoticias.

Enlaces externos
 Camila Espinoza en Facebook
 Camila Espinoza en Twitter
 Camila Espinoza en Instagram

Modelos femeninas de Chile
Periodistas de Chile
Nacidos en Valparaíso